Cet article relate le parcours de l'équipe de Grèce de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Effectif 

Le , le sélectionneur Fernando Santos a annoncé une liste complète de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Encadrement

Qualifications

Préparations

Coupe du monde

Premier tour - Groupe C

Colombie - Grèce

Japon - Grèce

Grèce - Côte d'Ivoire

Huitième de finale

Costa Rica - Grèce

Notes et références 

Grèce
2014